

Aziende
Bulgheroni Caramelle, azienda italiana ora Lindt & Sprüngli Italia

Persone
Alejandro Bulgheroni, imprenditore argentino, di origine italiana, fratello di Carlos (1944)
Antonio Bulgheroni, cestista, dirigente sportivo ed imprenditore italiano (1943)
Carlos Bulgheroni, imprenditore argentino, di origine italiana, fratello di Alejandro (1945-2016)
Edoardo Bulgheroni, campione di tiro, dirigente sportivo ed imprenditore italiano (1909-1990)
Edoardo Bulgheroni, imprenditore e dirigente sportivo (1970)
Gianantonio Bulgheroni, cestista, dirigente sportivo ed imprenditore italiano (1971)